Neuendorf steht für:

 Neuendorf, ein Siedlungsname

Neuendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Adolph von Neuendorf (1781–1842), deutscher Offizier, MdL Nassau
 Andreas Neuendorf (* 1975), deutscher Fußballspieler
 Bernd Neuendorf (* 1961), deutscher Politiker (SPD) und Fußballfunktionär (Präsident DFB)
 Carl Gottfried Neuendorf (1750–1798), deutscher Theologe, Pädagoge und Philanthrop
 Dieter Neuendorf (1940–2021), deutscher Skispringer
 Dieter Neuendorf (Politiker) (* 1953), deutscher Politiker (AfD)
 Friedrich Wilhelm Neuendorf (1887–1967), deutscher Heimatforscher
 Hans Neuendorf (* 1937), deutscher Unternehmer
 Sabrina Neuendorf (* 1984), deutsche Handballspielerin
 Silvio Neuendorf (* 1967), deutscher Kinderbuchillustrator
 Waldemar Neuendorf (* 1929), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Neuendorff
 Neundorf